I Don’t Like the Drugs (But the Drugs Like Me) – drugi singel promujący trzeci album studyjny grupy Marilyn Manson pt. Mechanical Animals.

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Single Marilyn Manson
Single wydane w roku 1999